Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2019 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2019. De races werden verreden op 23 en 24 februari 2019 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2019
Phillip Island